Taty bezeichnet:

 Tat (Volk), Volk im Kaukasus
 T.A.T.u.